Debbie-Ann Parris (1973-), athlète jamaïcaine spécialiste du 400 m haies.
 Matthew Parris (1949-), journaliste et député anglais.
 Patricia Parris (1950-), actrice américaine spécialisée dans le doublage.
 Rebecca Parris (1951-2018), chanteuse de jazz américaine.
 Samuel Parris (1653-1720) et Elizabeth Parris (1682-1760), un pasteur et sa fille impliqués dans l'affaire des sorcières de Salem.

Voir aussi
 Parris Island, île de Caroline du Sud.